Oreovac je lahko:
 Oreovac, Bela Palanka (Srbija)
 Oreovac, Niš (Srbija)